Milutinović ist der Familienname folgender Personen:

 Andreja Milutinović (* 1990), serbischer Basketballspieler
 Bora Milutinović (* 1944), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Jovan Milutinović (* 2000), serbischer Fußballspieler
 Milan Milutinović (* 1942), serbischer Politiker, Präsident 1998 bis 2002
 Milorad Milutinović (1935–2015), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Miloš Milutinović (1933–2003), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Rade Milutinović (* 1968), serbischer Basketballspieler
 Sima Milutinović (auch Simeon Milutinowitsch; 1791–1848), serbischer Dichter
 Tamara Milutinović (* 2001), serbische Leichtathletin
 Todor Milutinović, österreichischer General